The Slayer

Geografi 
Rona kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Rona, Yttre Hebriderna, ö, 
 Island of Rona, ö, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar